La Poursuite infernale peut désigner :

 La Poursuite infernale (), film américain de John Ford sorti en 1946 ;
  : La Poursuite infernale (), film américain de Robert Harmon sorti en 2004.